Ulises Yegros (Argentina, 21 de abril de 2001) es un futbolista argentino que se desempeña como marcador central en el Club Ferro Carril Oeste de la Primera B Nacional de Argentina.

Trayectoria

Ferro 
Realizó todas las inferiores en Ferro, siendo que de cara al Campeonato de Primera Nacional 2022 fue convocado al primer equipo, para disputar amistosos previos a la pretemporada junto con otros juveniles que se sumarían a primera o integrarían el plantel de la reserva. Finalmente se integra al plantel de reserva debutando en dicho torneo el 1 de abril de 2022 compartiendo zaga central con Gerónimo Giovi, con quien jugaría en todo el campeonato de reserva hasta que por la lesión de Gabriel Díaz y Nahuel Arena es convocado para integrar el banco de suplentes en la fecha 27 contra el puntero del momento Belgrano de Córdoba teniendo que ingresar a los 31 minutos del segundo tiempo en lugar de Walter Núñez, debutando así profesionalmente al disputar 14 minutos en los que no convirtió goles ni recibió tarjetas amarillas. En agosto del 2022 se consagra campeón del campeonato de reserva. En total termina disputando 64 minutos dividiso en 3 partidos en los que recibió una tarjeta amailla y no convirtió goles. El 25 de octubre firma su primer contrato profesional que lo uniría al club hasta el 31 de diciembre del 2024.

Estadísticas 

 Actualizado al 08 de marzo de 2023

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en futbol360

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste